André Bloch (1873-1960) – compositore francese
 André Bloch (1893-1948) – matematico francese